Chinar kan syfta på:

Azerbajdzjan 
 Çinar, ort, Dzjälilabab,

Dagestan
 Chinar, Dagestan, ort

Iran 
 Chenār (ort i Iran), Gilan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar